A 65 123-as számú mellékút egy öt számjegyű, bő másfél kilométeres hosszúságú mellékút Somogy megye területén.

Nyomvonala 

Tab és Kapoly közigazgatási határa közelében, de utóbbi területén ágazik ki a 6511-es útból észak felé, végighalad Kapoly belterületén, majd a falu északi részén véget is ér. Végpontjától csak gyengébb minőségű önkormányzati utak vezetnek tovább, nyugatnak a 6505-ös út, illetve északnak Bálványos település felé.

Teljes hossza, az országos közutak térképes adatbázisául szolgáló kira.gov.hu oldal adatai szerint 1,544 kilométer.

Források 

 Fejér megye térképe 1:150 000. Készítette és kiadta a Nyír-Karta Bt., adatok lezárva: 2004. január
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja 2020. november 4.

Jegyzetek 

65123